Okręty US Navy o nazwie USS "Cachalot":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym. Został przemianowany na K-2 17 listopada 1911, przed wejściem do służby.
 Drugi  został zwodowany jako V-8 1 grudnia 1933. Operował z Pearl Harbor w czasie II wojny światowej.

Cachalot